Панфіловка — топонім

 Панфіловка — село у Первомайському районі Автономної Республіки Крим
 Панфіловка — зникле село у Бахчисарайському районі Автономної Республіки Крим
 Панфіловка — адміністративний центр Панфіловського району Киргизії